Alejandro Curbelo (1973) – ex calciatore uruguaiano
Carlos Curbelo (1954) – ex calciatore francese
Carlos Curbelo (1980) – politico statunitense
Gaston Curbelo (1976) – ex calciatore francese, figlio di Carlos
Joël Curbelo (1974) – ex cestista portoricano
Jorge Curbelo (1981) – calciatore uruguaiano
Juan Ramón Curbelo (1979) – calciatore uruguaiano